W Radio se puede referirse a:

 W Radio Chile;
 W Radio Colombia;
 W Radio México.